Daniel Cohen (1951-), généticien français ;
 Daniel Cohen (1953-), économiste français ;
 Daniel Cohen (1964-), cinéaste français ;
 Daniel Cohen (1965-) plus connu sous le nom de Dany Brillant, chanteur français ;
 Daniel Cohen (1966-), entrepreneur français.